Downtown kan syfta på:

Downtown – ett nordamerikanskt uttryck för stadskärnan i en större stad
Downtown, Manhattan – det sydligaste området på Manhattan i New York
Downtown, Los Angeles –  Los Angeles ekonomiska centrum
Downtown Long Beach – Long Beachs hjärta
Downtown (sång) – en låt av Tony Hatch.
Filmstaden Downtown – en biograf i Göteborg.
Downtown Disney – en del av Walt Disney World Resort i Florida
Downtown Records – ett skivbolag och bokförlag i USA